Dolmen de Peyrelevade oder Dolmen von Peyrelevade bezeichnet

 Dolmen von Peyrelevade (Brantôme) in Brantôme, Département Dordogne, Frankreich
 Dolmen von Peyrelevade (Paussac-et-Saint-Vivien) in Paussac-et-Saint-Vivien, Département Dordogne, Frankreich
 Dolmen von Peyrelevade (Mas Viala) bei Millau, Département Aveyron, Frankreich
 Dolmen von Peyrelevade (Sauveterre) bei Sauveterre, Département Lozère, Frankreich
 Dolmen von Peyrelevade (Septfonds) bei Septfonds, Département Tarn-et-Garonne, Frankreich 

Siehe auch:
 Dolmen Peyre Levade bei Limeyrat, Département Dordogne, Frankreich